Ruga ist der Name folgender Personen:
 Rua (Hunne), Herrscher der Hunnen
 Gaius Attius Alfianus Lucilius Ruga, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Rubrius Ruga, römischer Politiker, einer der Verschwörer gegen Gaius Iulius Caesar
 Spurius Carvilius Maximus Ruga († 211 v. Chr.), römischer Konsul 234 und 228 v. Chr.
 Spurius Carvilius Ruga, Freigelassener des römischen Konsuls Spurius Carvilius Maximus Ruga und Betreiber einer Schreibschule